

Юр'євка — село, Акбулацький район, Оренбурзька область
 Юр'євка — присілок, Маріїнський округ, Кемеровська область
 Юр'євка — присілок, Маріїнсько-Посадський район, Чувашія
 Юр'євка — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Юр'євка — селище, Топкинський округ, Кемеровська область